Бельпеш:

 Бельпеш — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. 
 Бельпеш — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.